Ellet ist der Nachname von

 Charles Ellet (1810–1862), US-amerikanischer Bauingenieur
 Elizabeth Fries Ellet (1818–1877), US-amerikanische Autorin, Historikerin und Dichterin